Анатолий Иванович Лукьянов: Лукьянов, Анатолий Иванович (1929—2020) — механизатор, звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Лукьянов, Анатолий Иванович (1930—2019) — Председатель ВС СССР, депутат Государственной Думы.